Hébécourt je název dvou obcí ve Francii:

 Hébécourt (Eure) – obec v departementu Eure
 Hébécourt (Somme) – obec v departementu Somme